Bonne année – film del 1910 diretto da Louis Feuillade e Léonce Perret
 Bonne année – film del 1913 diretto da Louis Feuillade
 Bonne année – film del 1999
 Bonne année – film del 2008